Zippy peut faire référence à plusieurs significations:

 Zippy, une bibliothèque libre de compression et décompression qui fut renommé Snappy.
 Zippy Ziggy, un manhwa de Kim Eun-jung.
 Zippy, une voiture dans le jeu Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars et en tant que contenu additionnel dans la suite; Rocket League.